Николай Акимов: Акимов, Николай Владимирович (род. 1964) — советский и российский хоккеист, российский тренер.
 Акимов, Николай Павлович (1901—1968) — советский режиссёр и художник.